Die 1. Amateurliga Nordbaden 1953/54 war die vierte Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der TSV Amicitia Viernheim. In der Aufstiegsrunde zur II. Division belegte Viernheim nur den vierten Platz bei fünf teilnehmenden Mannschaften.

Der FV Daxlanden nahm für Nordbaden an der deutschen Amateurmeisterschaft 1954 teil, schied dort aber in der Gruppenphase aus. 

Germania Brötzingen, die SG Kirchheim/Heidelberg und die SpVgg Ilvesheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der FC Neureut, der FV Weinheim und der VfB Bretten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1953/54 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1953/54 auf ASC-Neuenheim.de

1953
Fußballsaison 1953/54